El término Saskatchewan, del idioma Cree: kisiskāciwani-sīpiy, y que significa "río que fluye rápidamente", puede referirse a:

 Saskatchewan, provincia de Canadá;
 :Categoría:Saskatchewan
 Río Saskatchewan, uno de los principales ríos de Canadá;
 Río Saskatchewan Sur, río canadiense que fluye por las provincias de Saskatchewan y de Alberta;
 Río Saskatchewan Norte, río canadiense;
 Saskatchewan Research Council, corporación tecnológicade Saskatchewan, Canadá, de titularidad provincial; o
 Fort Saskatchewan, ciudad en Alberta, Canadá.